Пигрет (; конец VI до н. э. — начало V века до н. э.) — древнегреческий поэт карийского происхождения.

Биография 
Происходил из династии Адусидов. Сын Лигдамида I, царя Карии и Галикарнаса. Получил хорошее образование. В отличие от старшего брата Мавсола I и сестры Артемисии I отказался от участия в политических делах. Больше увлекался литературой. О его жизни известно мало.

Творчество 
Считается автором сатирической пародии на героический эпос — Батрахомиомахии. Здесь почти впервые проявился такой способ построения произведения как намеренное противоречие между формой и содержанием. Пигрет впервые использовал ямбический триммер, также часто чередуются ямб и гекзаметр.

Литература 
 Ludwich A. Die homerische Batrachomiomachia des Karers Pigres, nebst Scholien und Paraphrase, Leipzig, 1896
 Pigres // Smith’s Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology (1867)
 Pigres // Elegy and Iambus, Volume I, J. M. Edmonds (ed.)

Ссылки 
 Suda On Line: Pigres
 Pigres Fragments

Древнегреческие поэты
Поэты V века до н. э.
Писатели Карии